Amerikai Egyesült Államok
 Vantage (Washington)

 Kanada
 Vantage (Saskatchewan)